Hemmingen (Nedersaksen), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Hemmingen (Württemberg), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg